Суперку́бок Литви́ з футбо́лу — одноматчевий турнір, у якому грають володар кубка Литви та чемпіон попереднього сезону. У випадку, якщо кубок і чемпіонат виграла одна команда, то матч не проводиться. Таке траплялось у 1995, 2002 та 2004 роках.

Переможці

Посилання 
 Суперкубок Литви на сайті RSSSF